Кобернюк Василь Іванович (1983—2014) — сержант Збройних сил України, учасник російсько-російської війни.
 Кобернюк Галина Яківна (1934-2012) — депутат Верховної Ради УРСР 9-10-го скликань.